

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Wojnowce – wieś w woj. podlaskim, w pow. sokólskim, w gminie Kuźnica 
 Wojnowce – wieś w woj. podlaskim, w pow. sokólskim, w gminie Szudziałowo